

Крутіхинська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область
 Крутіхинська сільська рада — сільське поселення, районний центр, Алтайський край